Siergiej Archipow (ros. Сергей Архипов; ur. 21 sierpnia 1982) – rosyjski kulturysta, były żołnierz.

Życiorys 
Pochodzi z Moskwy. Od zawsze wyróżniał się dużą masą ciała oraz sprawnością fizyczną. W 1998 roku ukończył moskiewskie liceum nr 429, a w 2001 uczelnię wyższą. Tego samego roku zaciągnął się do wojska. Przez dwa lata był żołnierzem Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Mieszka w rodzinnej Moskwie.

Treningi siłowe rozpoczął jeszcze przed służbą wojskową. Wielokrotny mistrz amatorskich konkursów kulturystycznych organizowanych na szczeblu obwodowym i krajowym. Jako profesjonalny kulturysta debiutował w kwietniu 2013. W trakcie Pucharu Obwodu jarosławskiego uplasował się na podium w kategorii wagowej do 90 kg, zajmując trzecie miejsce. W tym miesiącu podczas Pucharu Obwodu moskiewskiego wywalczył srebrny medal w tej samej kategorii. Jeszcze tego roku wystartował w Mistrzostwach Riazania i Obwodu riazańskiego federacji ROFBF (РОФБФ), a także w prestiżowym Pucharze Moskwy. W trakcie pierwszych zmagań zdobył brązowy medal w kategorii 90 kg. Podczas drugich zajął szóste miejsce wśród zawodników o masie ciała do 85 kg. W 2014 roku w konkursie na Mistera Tuły uplasował się na czwartym miejscu. Tego roku był też uczestnikiem Mistrzostw Moskwy oraz Mistrzostw Obwodu moskiewskiego. Zajął w nich, kolejno, piąte miejsce w kategorii 85 kg oraz czwarte w kategorii 90 kg.

Wymiary 
 waga w sezonie zawodów sportowych: 90−95 kg
 biceps: ok. 50 cm

Wybrane osiągnięcia w kulturystyce 
 2013: Puchar Obwodu jarosławskiego w kulturystyce, kategoria mężczyzna do 90 kg – brązowy medal
 2013: Puchar Obwodu moskiewskiego w kulturystyce, kategoria mężczyzna do 90 kg – srebrny medal
 2013: Mistrzostwa Riazania i Obwodu riazańskiego w kulturystyce, federacja ROFBF (РОФБФ), kategoria mężczyzna do 90 kg – brązowy medal

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil Siergieja Archipowa w bazie MuscleMemory.ru 
 Klip z zawodów

Sportowcy związani z Moskwą
Rosyjscy kulturyści
Rosyjscy wojskowi
Urodzeni w 1982